Jakob Friedrich Schmid (1807-1853), banquier
 Jakob Schmid (1862-1918), chimiste
 Jakob Schmid (1886-1964), gardien de l'université de Munich et membre de la SA à partir de 1933